Хазары:

 Хазары — тюркоязычный кочевой народ.
 Хазары — список персоналий.

См. также